Tervel kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tervel, kommun, Dobritj, 
 Tervel (ort), Dobritj, Obsjtina Tervel, 
 Tervel (distrikt), Sjumen, Obsjtina Chitrino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar